La Prva hrvatska nogometna liga 2005-2006, conosciuta anche come Prva HNL Ožujsko 2005-2006 per motivi di sponsorizzazione, è stata la quindicesima edizione della massima serie del campionato di calcio croato, disputata tra il 23 luglio 2005 e il 13 maggio 2006, e conclusa con la vittoria della Dinamo Zagabria, al suo ottavo titolo (dodicesimo in totale).

Capocannoniere del torneo fu Ivan Bošnjak (Dinamo Zagabria), con 22 reti.

Formula 
La formula del torneo fu la stessa della stagione precedente. Le squadre partecipanti furono dodici e disputarono una prima fase di andata e ritorno per un totale di 22 partite.

Le prime sei disputarono i play-off per il titolo e l'ammissione alle coppe europee mentre le ultime sei i play-out al termine dei quali l'ultima fu retrocessa e la penultima spareggiò con la seconda della 2.HNL. In questa fase vennero mantenuti i punti conquistati nella prima parte del torneo.

Le squadre qualificate alle coppe europee furono quattro: la vincente alla UEFA Champions League 2006-2007, la seconda e la vincitrice della coppa nazionale alla Coppa UEFA 2006-2007 e un'ulteriore squadra alla Coppa Intertoto 2006.

Squadre partecipanti

Prima fase

Classifica 

Legenda:
      Ammessa al gruppo per il titolo
      Ammessa al gruppo retrocessione

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Seconda fase 
 Le squadre mantengono i punti conquistati nella prima fase.

Classifica 

Legenda:
      Campione di Croazia e ammessa alla UEFA Champions League 2006-2007.
      Ammessa alla Coppa UEFA 2006-2007.
      Ammessa alla Coppa Intertoto 2006.
      Ammessa allo spareggio.
      Retrocessa in 2. HNL 2006-2007.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone gruppo per il titolo

Tabellone gruppo retrocessione

Calendario

Spareggio 
Lo spareggio tra il  (11º in Prva liga) e il  (2º in Druga liga) non si disputa in quanto quest'ultimo non ottiene la licenza dalla federazione, consentendo così al Međimurje la partecipazione alla edizione successiva del torneo.

Statistiche

Classifica marcatori

Fonte: hrnogomet.com e hns-cff.hr

Squadra campione

 Allenatore:  Josip Kuže

 Mario Jozić
 Filip Lončarić
 Marko Šarlija
 Ivan Turina
 Marijan Buljat
 Hrvoje Čale
 Carlos Santos de Jesus
 Vedran Ćorluka
 Dino Drpić
 Dejan Lovren
 Ivan Bošnjak
 Mathias Chago
 Etto
 Zoran Mamić
 Silvio Marić
 Luka Modrić
 Miroslav Šarić
 Ante Tomić
 Ognjen Vukojević
 Anderson Costa
 Eduardo Alves da Silva
 Saško Pandev
 Vitor Júnior
 Dario Zahora

Fonte: worldfootball.net

Note

Voci correlate 
Druga Liga 2005-2006
Treća Liga 2005-2006
Hrvatski nogometni kup 2005-2006

Collegamenti esterni 
Stagione 2005-2006 su HRnogomet
Stagioni 2001-2010 su webalice.it
Risultati su prva-hnl.hr
Scheda su RSSSF.com

Calcio nel 2005
Calcio nel 2006
Prva hrvatska nogometna liga